Волхонщино — название населённых пунктов.

Россия 
 Волхонщино — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Волхонщино — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Волхонщино — деревня в Плавском районе Тульской области.